Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden (tbv), een methodiek vanuit de bedrijfs- en organisatiekunde om de verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden te organiseren.
 TBV 08 Thum is een Duitse voetbalclub uit Thum, Saksen.
 Tram- en Bargedienst 'Vereeniging' (TBV), later NV Autobusdiensten Vereeniging (AV).